L'attributo «ecumenico» può riferirsi a:
 attributo del titolo del Patriarca ecumenico di Costantinopoli
 ecumenismo – movimento culturale di dialogo interreligioso tra le chiese cristiane
 terra ecumenica – territorio del pianeta ospitale per l'insediamento umano